1337 может означать:
1337 (число) — натуральное число между 1336 и 1338.
 1337 год — невисокосный год, начинающийся в среду
 Leet (1337) — распространившийся в англоязычном Интернете стиль употребления английского языка.
 NGC 1337 — галактика в созвездии Эридан.